Щуровка () — часть города Новгород-Северский, бывшее село в Новгород-Северском горсовете Черниговской области Украины.

История 
В 1986 году население села составляло 80 человек.

Решением Верховного Совета Украины № 2426-III от 17.05.2001 года сёла Домотканов и Щуровка были включены в черту города Новгород-Северский без сохранения статуса.

География 
Является северной периферийной частью города Новгород-Северский — на правом берегу реки Десна и берегу озера Ильюшино. Южнее расположено бывшее село Домотканов (часть Новгород-Северского).

Ссылки

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Черниговской области
Новгород-Северский